DBQ est un code qui peut signifier :
 .

DBQ est un sigle qui peut signifier :
 The Dave Brubeck Quartet, un quarter de jazz américain.

Code